Оперку́лум (оперкулюм;  — «крышка») — структура у живых организмов, которая что-либо покрывает:
 Оперкулум или  кры́шечка — плоская выпуклая крышечка, закрывающая устье раковины брюхоногих.
 Оперкулум — «крышечка» некоторых видов книдоцитов у стрекающих.
 Оперкулум — структура, которая защищает полипид у мшанок.
 Оперкулум — крышечка гонопор у морских пауков.
 Оперкулум — жаберная крышка костистых рыб.
 Оперкулум — парные образования, покрывающие ноздри некоторых птиц.
 Оперкулум — крышечка спорангия у мхов, прикрывающая перистом; также крышечкоподобные структуры у некоторых растений, выполняющие различные функции.
 Оперкулум — структура экзины (внешней оболочки) пыльцевых зёрен, покрывающая борозду или микроперфорацию.
 Оперкулум — крышечка аски у аскомикотов.
у человека
 Оперкулум — структура мозга.
 Оперкулум — вырост десны, который может покрывать коренные зубы.
 Оперкулум — пробка из слизи, которая блокирует шейку матки после зачатия.